Всемирный духовный университет «Брахма Кумарис» (БКВДУ, также ВДУПБК, , , ранее «Ом Мандали») — неоиндуистское монашеское отшельническое милленаристское новое религиозное движение, пропагандирующее форму медитации «раджа-йогу», которая представляет собой крайне упрощённый вариант классической раджа-йоги, описанной Патанджали в «Йога-сутрах». «Брахма кумари» (, ) на санскрите и хинди означает «дочь Брахмы», а  значит «Дочери Брахмы». Существенным моментом духовной практики «Брахма Кумарис» является медиумизм. Хотя организация возникла до появления движения нью-эйдж, она имеет сходные с ним черты.

Штаб-квартира находится в Маунт-Абу (Раджастхан, Индия).

Главной целью практики раджа-йоги «Брахма Кумарис» провозглашается достижение состояния божественного блаженства, то есть совершенной чистоты и покоя, вечного счастья, совершенства и освобождения от всего негативного. Ради этого осуществляются четыре основных принципа жизни — гъян (знание), йога (мысленное соединение), дхарна (усвоение положительных качеств) и сева (служение). Последователи придерживаются вегетарианской диеты, целибата, а также воздерживаются от употребления алкоголя, наркотиков и табака.

История

Основатель 

Организацию основал в 1936 году Дада Лекхрадж Кхубчанд Крипалани, в дальнейшем принявший имя Праджапита Брахма (современные последователи называют его именем Брахмабаба). Сын сельского учителя, он стал бизнесменом и достиг успеха в торговле алмазами. До создания собственной религиозной школы Лекхрадж, как и его родители, был последователем индуистской школы пуштимарга — одного из направлений вайшнавизма. В 1935—1936 годах Лекхрадж имел опыт многократных видений и изменённых состояний сознания, который побудил его к созданию новой религиозной организации, которую основатель возглавлял до конца своей жизни.

Хайдарабад 
Первоначально называлась организация называлась «Ом Мандали» ( — «Ом-кружок»), потому что её члены вместе читали мантру «Ом» перед тем, как дискутировать о духовных вопросах в стиле традиционного сатсанга, и располагалась в городе Хайдарабаде провинции Синдх (ныне территория Пакистана). Лекхрадж утверждал, что через него работает великая сила, и что многие из тех, кто приходили к нему на собрания, получили собственный духовный опыт . Большинство из них составляли женщины и дети из касты бхайбандов — богатых торговцев и других бизнесменов; их мужья и отцы часто бывали по делам в длительных дальних поездках, и ходили слухи, что те мужчины в дальних краях позволяли себе внебрачные половые связи и другие сомнительные развлечения, в то время как их женщины в это время страдали в «домашнем заточении», откуда позволялось выходить только на семейные собрания родственников да ещё для посещения религиозных мест и некоторых церемоний. Некоторые из тех женщин, а также несколько мужчин остались с Лекхраджем и создали духовную школу, которую он возглавлял до конца жизни.

В 1937 году Лекхрадж создал коллегиальный орган управления организацией — исполнительный комитет , в который вошла его жена, а также его 22-летняя ученица Радхе Покардас Раджвани, она же Ом Радхе и Сарасвати, вскоре избранная президентом организации, и ещё семь женщин. В начале 1938 года Лекхрадж передал этому комитету всё своё состояние, и так же поступили несколько девушек и женщин из множества вступивших в «Ом Мандали».

«Ом Мандали» выступала в поддержку некоторых прав и свобод женщин, не принятых в патриархальном индийском обществе, утверждала, что девушка может отказаться вступать в брак, и даже замужняя женщина вправе избегать близости с мужем и соблюдать целибат — при том, что в большинстве других школ индиуизма и традиций народов Индии право на собственный выбор между мирской и монашеской жизнью признаётся лишь за мужчинами, а для женщины только её муж может быть гуру, дающим наставления в вопросах духовной и плотской жизни. Вопреки традициям, множество молодых замужних женщин после посещения ашрама «Ом Мандали» вдохновлялись идеями духовности и давали клятву придерживаться целибата. В окружающем их обществе довольно быстро распространилось враждебное отношение к «Ом Мандали», особенно среди коллег Лекхраджа — богатых торговцев, нацеленных на благополучную жизнь со всеми её материальными удобствами и удовольствиями, в том числе сексуальными; почти все они не хотели давать и выполнять обеты целомудрия ради лучшей будущей жизни, а тем более не признавали прав своих жён на это. Лекхрадж же учил, что после вступления в «Ом Мандали» муж и жена не должны ссориться и расставаться, но должны оставаться вместе и любить друг друга асексуальной духовной любовью, как якобы делали легендарные Нараяна и Лакшми. Но мало кто из мужчин, даже искренне верующих, был готов принять такое. Это привело к конфликтам и разрывам во многих семьях. Одних последовательниц Лекхраджа их мужья выгоняли из дома, других женщин их родные лишали свободы, запирали в одиночном заточении, избивали, силой принуждали есть мясо и заниматься сексом.

В итоге Лекхрадж был обвинён в колдовстве, разврате, а также в том, что создал культ и осуществляет контроль над своим сообществом посредством гипноза. Посещение детьми ашрама и их обучение на территории ашрама было полностью исключено, так как воздействие транса на детей вызывало всеобщее беспокойство.

Даже та семья из джати бхайбанд, в которую Лекхрадж выдал замуж свою дочь, стала резко отрицательно относиться к основанной им организации. Несколько мужчин из той семьи создали противодействующую организацию, известную как «Комитет анти-Ом-Мандали» (). 21 июня 1938 года этот комитет устроил пикет около здания «Ом Мандали»; пикетчики перекрыли вход и не пускали туда членов общины. Это вызвало значительное возмущение в местном обществе. Многие девушки и женщины, посещавшие собрания «Ом Мандали», подверглись оскорблениям и домашнему насилию. Было совершено несколько попыток подждога зданий, принадлежавших «Ом Мандали», в связи с чем полиция арестовала нескольких человек. Пикет также вызвал расследование, в ходе которого уголовные обвинения были предъявлены обеим сторонам конфликта. 16 августа 1938 года местный окружной магистрат () запретил собрания «Ом Мандали». 21 ноября того же года запрет был отменён решением Суда судебного комиссара Синда (), в который решение магистрата было обжаловано. Причём, что довольно необычно, судьи апелляционной инстанции прямо критиковали окружной магистрат за то, что тот пристрастно применял закон и пытался наказать потерпевших за нарушение общественного порядка, вызванное действиями преступников.

Карачи 
Тем не менее «Ом Мандали», оказавшись в ситуации нарастающего раздражения, опасаясь новых преследований, конфликтов и насилия, приняла решение постепенно перенести свою деятельность из Хайдарабада в Карачи во втором полугодии 1938 года. Примерно 300 членов организации переехали на новое место, где был создан хорошо организованный ашрам. «Комитет анти-Ом-Мандали» последовал за ними.

Многие члены местной общины синдхов относились к «Ом Мандали» так же отрицательно, полагая, что женщины получают слишком высокий социальный статус. Кроме того, организацию начали обвинять в нарушении семейного покоя и разрушении семей; с некоторыми замужними женщинами стали крайне плохо обращаться в собственных семьях. Депутаты-индусы, входившие в Ассамблею Синдха, грозились уйти в отставку, если «Ом Мандали» не будет объявлена вне закона. 31 марта 1939 года правительство Синдха назначило специальный трибунал для расследования деятельности «Ом Мандали». Сама «Ом Мандали» отреагировала на это изданием книги «Разве это правосудие?» () с критикой данного трибунала, который, по мнению авторов, не имел конституционных оснований своей деятельности и выносил решения, не заслушав свидетельства «Ом Мандали». В мае того же года по результатам расследования, проведённого спецтрибуналом, власти восстановили запрет деятельности «Ом Мандали», объявив её «незаконной ассоциацией» согласно статье 16 Поправки 1908 года к Уголовному закону (). Индусские лидеры из состава правительства продолжили давление, и группе было предписано освободить занимаемое помещение.

Несмотря на это, «Ом Мандали» продолжала проводить свои сатсанги, и власти не пресекали это. Предположительно из-за этого «Комитет анти-Ом-Мандали» нанял киллера, чтобы убить Лекхраджа, но покушение не удалось. После этого их относительно оставили в покое, и около 300 членов организации, несмотря на непонимание и враждебность окружающего общества, смогли жить существенно изолированной религиозной общиной по своим правилам. Денег, пожертвованных Лекхраджем и другими, ещё хватало на обеспечение небогатой жизни ашрама, иногда поступали новые пожертвования от сочувствующих родственников членов организации, новообращённых и других сторонников.

Скорее всего, именно тогда, в 1940-е годы, когда Лекхрадж со своими последователями жили в строгой изоляции от мирского общества, были обеспечены необходимым материальным и могли уделять бо́льшую часть своего времени духовному, ими были разработаны основы учения «Брахма Кумарис» и опробованы на опыте различные религиозные и организационные практики, обеспечившие международный успех движения в дальнейшем. Насельники ашрама считали, что они как бы умерли для своих мирских семей и заново родились в духовной семье, отцом которой стал Лекхрадж, а матерью — Ом Радхе. Лекхрадж давал новые имена принятым в его общину. Повседневная внутренняя жизнь каждого насельника была весьма строго регламентирована. Будили всех рано утром, включая запись религиозной музыки. День начинался с занятия йогой, затем слушали мурли Лекхраджа. Далее большую часть дня занимали различные хозяйственные и другие работы по поддержанию жизнедеятельности коммуны, после полудня давалось время отдыха, и день завершался вечерними занятиями йогой и религией. Некоторые члены общины поочерёдно уходили на «недели тишины». Проходящий эту практику участник освобождался от других дел, питался одними фруктами и занимался йоговскими упражнениями, медитацией и другими духовными делами почти непрерывно, насколько мог. Поскольку в общежитном ашраме каждый находился на виду у других и редко когда мог быть в одиночестве и что-то сделать незаметно, малейший грех или нарушение правил немедленно замечались. Среди насельниц ашрама были даже «дочери вести» (, ), которые якобы могли видеть или чувствовать скрытые проступки и низкие желания в других людях. Виновный в любом прегрешении или даже в желании совершить таковое должен был признаваться на вечернем собрании перед Лекхраджем, Ом Радхе и всей общиной. Жители того ашрама и сторонники «Брахма Кумарис» в последующие времена часто сравнивали себя с армией Пандав из «Махабхараты», и такую почти военную дисциплину объясняли тем, что они — тоже своего рода армия, ведущая ненасильственную войну против пороков и скверны, которыми полна жизнь в современном мире.

В течение 14 лет после завершения переезда в Карачи организация не вела публичной деятельности. В тот период она стала уделять больше внимания обучению, чем религиозным практикам, и потому решила переименоваться из «Ом Мандали» во «Всемирный духовный университет „Брахма Кумарис“».

Маунт Абу 

В 1947 году произошло отделение Пакистана от Индии. В апреле либо в мае 1950 года организация снова переезжает: в этот раз из Карачи в Маунт Абу (Индия, штат Раджастхан). 1950-е годы были экономически трудными для организации. Средства Лекхраджа и других основателей организации к тому времени были уже израсходованы, новые пожертвования позволяли лишь кое-как выжить. Количество членов сократилось с 400 до 100, многие женщины вернулись из организации к своим семьям.

В 1952 году «Брахма Кумарис» возвращается в публичное пространство и предлагает всем желающим пройти курс обучения, состоящий из семи занятий. И в те же самые годы появилось множество новых местных отделений, в том числе в других странах с середины 1950-х годов, а к концу 1960-х «Брахма Кумарис» распространилась во всей Индии.

С 1964 по 1969 годы в городах и поселках Индии «Брахма Кумарис» проводит многочисленные выставки, семинары и конференции. Также были созданы постоянно действующие «духовные музеи» в большинстве крупных городов Индии; первый из них открылся в 1953 году в Дели.

После смерти Лекхраджа в 1969 году от «Брахма Кумарис» откололся «Адхьятмик ишварий вишвавидьялай», но это не помешало дальнейшему развитию «Брахма Кумарис». В 1970-х годах появилось отделение в Лондоне, с которого началось распространение «Брахма Кумарис» в западных странах, в 1974 — первое германское отделение во Франкфурте-на-Майне.

Штаб-квартира организации в Маунт Абу со временем стала крупным ашрамовым комплексом, в котором, по утверждениям самих «Брахма Кумарис», организация принимает по 2,5 миллионов человек в год. Там было возведено несколько лекционных залов, общежитий и административных зданий, c 1989 года действует некоммерческая больница. У «Брахма Кумарис» появилась собственная радиостанция и телевизионный канал, вещающие на Индию.

В 1980-х — 1990-х годах Хайде Фиткау-Гарт (), возглавлявшая германское подразделение «Брахма Кумарис», покинула это движение, создала «Учебный центр высвобождения энергии Атмы» и переселилась вместе с ним на остров Тенерифе, где деятельность «отколовшейся» от «Брахма Кумарис» организации закончилась в январе 1998 года задержанием Фиткау-Гарт и ещё тридцати двух человек по обвинению в подготовке группового ритуального самоубийства; но доказать это обвинение не удалось, и никто не был осуждён.

В начале XXI века «Брахма Кумарис» получали поддержку президента Мексики Висенте Фокса, и члены правительства этой страны изучали медитативную практику и философию движения на курсе «самоуправление и лидерство» (), проводимом , но основанном на идеях «Брахма Кумарис». 90 подготовленных преподавателей обучали около 25 тысяч высокопоставленных мексиканских чиновников.

По данным веб-сайта организации, не менявшимся с 2007 по 2022 год, организация имела  студентов и более  центров в 100 странах и территориях. По данным независимых источников, численность изменялась от  в 1993 до  в 1998 и  в 2000 году; однако не все формально состоящие в организации действительно разделяли её мировоззрение.

В Европе «Брахма Кумарис» наибольшее распространение получил в Великобритании, где было создано более 50 местных центров, подчинённых головному офису в Лондоне.

В феврале 2015 года большинство центров «Брахма Кумарис» действовали в домах последователей, среди которых становилось всё больше представителей среднего и высшего класса.

Руководство и порядок управления 
С момента создания организации в 1936 году ею руководил основатель Лекхрадж Крипалани. После его смерти, которая произошла 18 января 1969 года, верховная власть в «Брахма Кумарис» принадлежит коллегиальному органу, состоящему из 2-3 женщин. Ниже указаны религиозные имена и годы правления этих руководительниц.

 Диди Манмохини (1969—1983) и Дади Пракашмани (1969—2007).
 Дади Джанки Крипалани (с 1983), Дади Чандра Мани (1983—1997) и Дади Пракашмани
 С 1997 года: Дади Пракашмани и Дади Джанки.
 C 2007 года: Дади Джанки, Дади Ратан Мохини и Дади Гулзар.
 С 2020 года: Дади Хирдай Мохини, Дади Ратан Мохини и Дади Ишу.
 C 2021 года: Дади Ратан Мохини, Брахма Кумари Мохини Панджаби, Брахма Кумари Джаянти Кирпалани.

Движение управляется Доверительным фондом духовного обновления мира (), который учредили 16 января 1969 Рамеш Наналал Шах, Шанта Наналал, Нирмала Р. Каджариа и Шил Индра (все из Бомбея). Создание фонда было осуществлено за два дня до сердечного приступа у Лекхраджа Крипалани, из-за которого основатель и главный медиум движения скончался. В дальнейшем фонд зарегистрировал несколько других фондов, благотворительных организаций и частных фирм (например, Фонд Дади Джанки).

Столь значимая роль женщин в управлении организацией была, по всей видимости, изначально предусмотрена Лекхраджем, который ещё в 1930 годы назначал их на важные административные должности и решил, что так должно продолжаться и впредь. Он же установил, что руководство всем движением «Брахма Кумарис» не должно становиться единоличным, но два или три верховных руководителя должны принимать совместные решения. И с тех пор организация придерживается «женского стиля» руководства, основанного в первую очередь на убеждении, сотрудничестве и консенсусе, а не диктате одного человека над остальными, а её учение можно даже назвать «женской религией». При этом мужчины не подвергаются явной дискриминации и тоже могут занимать любые должности в «Брахма Кумарис». Но на практике с самого начала распространения движения руководителями его центров становились главным образом женщины, и они до сих пор преобладают на руководящих должностях в «Брахма Кумарис». Например, в Великобритании лишь треть из 42 центров, действующих в стране, управляется мужчинами, а среди всех членов «Брахма Кумарис» женщины составляют 80 %.

Официальный статус 
В 1980 году «Брахма Кумарис» был зарегистрирована Департаментом Общественных Связей ООН () как неправительственная организация, а в 1983 году получила консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.

В 1998 году «Брахма Кумарис» получила консультативный статус при Департаменте ООН по экономическим и социальным вопросам.

По данным на 2007 год, организация «Брахма Кумарис» имеет консультативный статус I категории (общий) в Экономическом и Социальном Совете ООН, консультативный статус в ЮНИСЕФ и является членом Департамента ООН по общественной информации.

При этом «Брахма Кумарис» не стремится стать политической организацией, не предлагает собственную программу социальных и экономических реформ, а уделяет основное внимание обучению и развитию личности.

В связи со злоупотреблениями со стороны «Брахма Кумарис» относительно декларирования собственного статуса в структуре ООН, в официальном письме Организация Объединенных Наций не рекомендует «Брахма Кумарис» использовать символику ООН и ЮНИСЕФ при проведении собственных общественных программ.

Власти США не позволяют организации использовать в своем названии слово «университет», поскольку отсутствует аккредитованный курс обучения и не производится выдача дипломов; в связи с этим в США организация известна под названием «Всемирная духовная организация „Брахма Кумарис“» ().

Учение 
Движение «Брахма Кумарис» не отрицает своего индуистского происхождения, но идентифицирует себя как нечто отдельное от индуизма; утверждает, что является не столько религией, сколько «проводником духовного учения» ().

Источники учения — мурли 
Формально у движения нет священного писания. Тем не менее, тексты, равноценные священному писанию, существуют: последователи изучают мурли — послания, содержащие слова Высшей души (Шивы), напрямую полученные через Лекхраджа. Они детально изучаются и используются при обучении студентов. Предлагается не простое принятие услышанного текста; обучение подразумевает поиск в своей повседневной жизни подтверждений услышанному. На основании личного опыта можно делать выводы о том, что знание абсолютно верно.

Слово «мурли» или «мурали» в буквальном переводе с хинди означает «флейта», «играть на флейте». В большинстве организаций «Брахма Кумарис» эти тексты преподаются устно понемногу, обычно на ранних утренних занятиях, где учитель зачитывает их перед классом. Первоначально же люди получают мурли, практикуя медиумизм и одержимость.

Выделяется два разных типа мурли:
 Сакар — первые мурли, которые, как считается, были получены основателем движения непосредственно от Верховной Души и рассказаны им при жизни.
 Авякт — мурли, которые Лекхрадж передал уже после смерти через Дади Гульзар (Dadi Gulzar), верховного медиума «Брахма Кумарис», которая с первых дней была в организации.

В головном офисе «Брахма Кумарис» в Индии верховный медиум движения продолжает получать новые авякты. Перед тем, как попасть в головной офис, студенты «Брахма Кумарис» должны окончить начальный курс обучения и начать получать мурли на утренних уроках. Пратибха Патил, бывшая президентом Индии с 2007 по 2012 год, во время своей  публично заявляла, что она разговаривала с Лекхраджем через медиума Мохини Деви в главном офисе «Брахма Кумарис» в Маунт Абу.

Душа, личность, «Я» 
Человек с точки зрения «Брахма Кумарис» состоит из двух частей, внешней и внутренней. Внешняя — видимое физическое тело, а также имущество и положение в обществе, а внутренняя — вечная душа, которая представляет собой некую неуловимую энергию, но проявляет свой характер во внешней деятельности человека. Душа выглядит как бесконечно малая яркая точка духовного света, которая при жизни тела находится во лбу, а первоначально все души были вместе с Богом в «Духовном мире» (), где бесконечный свет, тишина и покой. Понятие «душа» тождественно понятиям «сознание» и «психика».

Бог как Верховная душа 

В учении «Брахма Кумарис» Бог (называемые также «Баба») представляется как Верховная/Высшая Душа (), которая, как и душа человека, является нематериальной ярко светящейся точкой, но, в отличие от других душ, Верховная Душа не имеет и никогда не имела физического тела, не находится в круговороте рождения, смерти и перевоплощения. Бог совершенен, вечен и неизменен, воплощает в себе все добродетели, силы и ценности, безусловно любит каждую душу, каждого человека, независимо от религии, гендера или культуры. Потому Бог желает помогать людям, имеет своей целью духовное пробуждение человечества и устранение всякой скорби, зла и негатива. Именно установление непосредственного контакта с Богом для жизни под его руководством является целью медитации, практикуемой в «Брахма Кумарис».

«Брахма Кумарис» рассматривает Бога, используя понятия индусской философии и мифологии, но при этом имеется ряд отличий от традиционных индуистских представлений о Верховном Божестве:
 Бог вечен как в прошлое, так и в будущее, он никогда не появлялся и никогда не перестанет существовать. Это одна из душ, но это — Верховная Душа, наиболее добродетельная и совершенно непорочная, всеведущая, но не вездесущая.
 Материя столь же вечна, всегда была и всегда будет, бесконечно переходя из одного состояния в другое, но не возникая и не исчезая; материя не создана Богом и не происходит от него.
 Души тоже вечны, всегда существовали и всегда будут существовать, но не созданы Богом и не происходят от него.
 Тем не менее, все люди рассматриваются как дети Верховной Души, Высшего Отца, а следовательно, братья и сёстры друг другу.

Хотя Бог не является творцом душ и материи, не создаёт что-либо из ничего, но, когда к концу каждой Кали-юги материальный мир приходит в упадок и гибнет в различных катастрофах — именно Бог и только он восстанавливает материальный мир, приводит его в то великолепное состояние, в каком мир был в начале Сатья-юги. Только после этого становится возможным повторение всего цикла четырёх юг, и души физически погибших в период разрушения мира рождаются в новых телах в этом же, но обновлённом материальном мире.

«Брахма Кумарис» имеет особую трактовку индусской триады (тримурти). С одной стороны, принимается традиционная точка зрения, что тримурти символизирует аспекты деятельности Бога — создание, поддержание и разрушение. Но при этом категорически отвергается отождествление божеств троицы с Богом. Шива понимается не как божество индусского пантеона, а рассматривается с позиций монотеизма — как Верховная Душа. На этом основании движение «Брахма Кумарис» отделяет себя как от индуизма, так и от всех других религий.

Карма и реинкарнация 
Каждая вечная душа, которая всегда была и всегда будет, никогда не возникала/не была создана и никогда не сможет перестать быть, способна перевоплощаться сколько угодно раз и также может пребывать в невоплощённом состоянии после конца одной жизни и до начала следующей. Душа воплощается в таком теле, которое позволит ей проявить свои положительные качества в реальных деяниях и сполна ощутить жизнь. Для каждой души обстоятельства последующих жизней определяются её деяниями в предыдущих — так выполняется закон кармы, который понимается как закон причины и следствия или как закон равновесия. В отличие от многих других восточных религий, учение «Брахма Кумарис» отрицает возможность перевоплощения души человека в тело другого биологического вида (животного, растения и т. д.) и жизни после смерти в иных мирах, поскольку считает, что несущая из предыдущей жизни человеческие опыт, переживания (счастья и страдания) и качества душа может отрабатывать свою карму и далее реализовывать себя только в теле человека разумного на Земле.

Из такого понимания кармы следует осознание личной ответственности каждого за свои поступки, независимо от того, когда и где они были совершены. Потому отрицательно оцениваются гнев, осуждение, мстительность, жалобы на жизнь, поиски виноватых, обвинения Бога в страданиях мира. Поскольку благими деяниями в настоящей жизни карма может быть улучшена, безвольная смиренная покорность судьбе и бездеятельное терпение бессмысленных страданий так же не одобряются. Закон кармы выполняется сам по себе естественным образом, как и другие законы природы. Бог никого не судит и не карает, а может только указать на последствия деяний; при этом он неизменно любит всех людей, но сам не зависит от человеческих действий.

Конечной целью практикующего раджа-йогу (в понимании «Брахма Кумарис») является освобождение не только от внешних и внутренних влияний, но и от карматита () — глубоко укоренившихся последствий кармы многих жизней. Считается, что Лекхрадж к концу жизни достиг такого освобождения, и любой желающий может достичь, если приложит достаточные правильные усилия. У того, кто не желает их прикладывать, существенные изменения кармы и судьбы могут произойти только под давлением внешних негативных явлений (личные кризисы, болезни, общественные бедствия и др.). Кто попробовал достичь кармического освобождения, но не сумел или не успел к моменту смерти, сможет продолжить самосовершенствование в следующей жизни.

Как и в других школах индуизма и буддизма, в учении «Брахма Кумарис» присутствует понятие «майя» — иллюзия, видимость, преходящее, привязанность к чему является ловушкой для человека. Иногда майю представляют как некую личность, но это лишь аллегория. Персонифицированных сил зла (дьявола, демонов и т. п.) в представлении «Брахма Кумарис» нет; причинами злодеяний и страданий считаются только слабости и пороки человека, а также заблуждения и невежество.

Считается, что существуют и предопределение, и свобода воли, но человек не может заранее узнать, что конкретно в будущем предопределено, а что возможно выбрать по желанию.

История мироздания и цикличность времени 
«Брахма Кумарис» придерживается не линейной концепции вселенского времени, согласно которой мироздание единственный раз проходит путь от зарождения до окончательного разрушения, а циклической концепции, где мироздание не имеет начала, конца и возраста. Линейная концепция считается ошибочным перенесением закономерностей человеческой жизни на всю Вселенную или всё мироздание. Согласно учению «Брахма Кумарис», мироздание никогда не возникало и никогда не перестанет существовать, история мироздания не имеет ни начала, ни конца, но состоит из бесконечно повторяющихся естественных циклов. Каждый такой цикл длится пять тысяч лет, и состоит из четырёх эпох (юг) продолжительностью 1250 лет каждая:

 Золотой век (Сатья-юга),
 Серебряный век (Трета-юга),
 Медный век (Двапара-юга),
 Железный век (Кали-юга).

Первую половину цикла четырёх юг (Сатья-югу и Трета-югу) «Брахма Кумарис» определяет как время «сознательной жизни души» (), которое можно назвать «раем на Земле» или своего рода Эдемом. В те две юги люди сполна добродетельные, совершенные, самореализованные и живут в полной гармонии с окружающей природной средой. Они уже рождаются просветлёнными, отождествляющими себя с душами, а не с физическими телами, потому никакие религиозные организации и ритуалы им не нужны. Природно-климатические условия проживания людей в Сатья-югу — примерно как в сегодняшней Северной Индии, но с населением менее миллиона человек. Продолжительность жизни — 150 лет, нет болезней и преждевременной смерти. Общественное устройство — единая всемирная монархия, управляемая династией, основанной Лакшми и Нараяной. Государство, не нуждающееся в армии (потому что воевать не с кем, других государств и воинственных диких племён не существует) и полиции (потому что практически нет творящих беззаконие), с минимальным количеством чиновников. В таких благоприятных природных и общественных условиях при малом количестве людей каждому обеспечено не только духовное, но и материальное процветание; бедности, голода и дефицита жизненно необходимого не бывает, а жадность и алчность, побуждающие иметь всё больше и больше, людям золотого века не присущи. Сексуальности в сегодняшнем понимании у людей Сатья-юги также нет; как при этом осуществляется продолжение рода — учение «Брахма Кумарис» не поясняет.

В Трета-югу всё это благополучие ещё сохраняется, но человек начинает жизнь за жизнью накапливать последствия и терять силу, продолжительность его жизни снижается до примерно 125 лет, население начинает заметно увеличиваться, а плодородие почвы и урожайность — снижаться. Появляется и нарастает неравенство между людьми, но войн и других вооружённых конфликтов до конца Трета-юги не будет.

Двапара-юга («двапара» буквально означает «двойственность») — эпоха разделения. Начинаются насильственные конфликты и у людей, и у животных, учащаются стихийные бедствия и природные катастрофы, климат становится более суровым, голод, бедность и болезни становятся обычным делом. Земли, на которых прежде жили люди, уходят под воду, ныне существующие континенты поднимаются из воды. Так же в Двапара-югу появляются религии в привычном нам понимании, в том числе сегодняшние мировые религии, поклонение богам и другим сверхъестественным существам, начинаются философские «поиски себя». Но это не спасает большинство людей от нравственной деградации, и они всё сильнее поддаются гневу, гордыне, низменным желаниям.

Затем Двапара-юга плавно переходит в Кали-югу; точное время окончания одной эпохи и начала другой невозможно определить даже для Индии. Окончательно Кали-юга устанавливается в XX веке в западных обществах потребления, когда рационализм и материализм берут верх над религией и духовностью. Продолжительность и качество жизни человека становятся намного ниже, чем были в Сатья-югу — из-за болезней, тяжёлой работы и множества причин преждевременной смерти. Человеческие отношения начинают приносить больше страданий, чем счастья. Мир в целом оказывается на самом низком духовном и энергетическом уровне и приближается к времени больших перемен, которые будут сопровождаться войнами, стихийными бедствиями и страданием.

В конце Кали-юги, перед наступлением Сатья-юги следующего цикла, происходит тотальное разрушение мира, в ходе которого погибают все живущие на Земле, мир очищается, и только после этого может вновь наступить Сатья-юга и повториться весь цикл. В настоящее время продолжается Кали-юга, которая закончится ядерной войной между США и Россией, одновременно с которой произойдут природные катастрофы; будут уничтожены Америка и большая часть Европы; большая часть суши погрузится под воду, произойдёт гражданская война в Индии, зерно станет непригодным к употреблению в пищу, возникнет острый дефицит питьевой воды, деньги потеряют свою ценность. В конце Кали-юги, перед разрушением, учение «Брахма Кумарис» выделяет особую пятую эпоху: «век слияния» (), он же «Переходный век», «Алмазный век», «Сангам-юга». В этот относительно короткий период происходит как бы «слияние», пересечение уходящей Кали-юги с наступающей Сатья-югой, могут одновременно существовать элементы той и другой юги. В других традициях индуизма Сангам-юга не вводится, продолжительность юг может быть не одинаковой, а продолжительность всего цикла — не пять тысяч, а миллионы лет.

Сангам-юга намного короче остальных четырёх юг, но её точная продолжительность из учения «Брахма Кумарис» не ясна; предположительно, около ста лет. Считается, что она началась, когда Бог Шива вошёл в тело Лекхраджа в 1936 или 1937 году, а закончится — когда перевоплотившиеся Нараяна и Лакшми вновь станут царями всей Земли. Перед этим Бог Шива восстановит разрушенный катастрофами мир до того состояния, в котором он был в начале Сатья-юги.

В первые годы организации «Брахма Кумарис» предполагаемому в будущем физическому разрушению мира уделялось больше внимания, чем в последующее время, потому что у Лекхраджа бывали видения катаклизмов. Но потом, когда уже произошли Вторая мировая война, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и Холодная война, а конец света всё ещё не наступил, сторонники «Брахма Кумарис» стали рассматривать переход из Кали-юги в Сатья-югу скорее как процесс трансформации, нежели разрушения мира. Первоначально Лекхрадж предсказывал конец мира в 1976 году, потом его ученики сделали ещё несколько подобных несбывшихся предсказаний на 1987—2008 годы, затем они оставили попытки предсказать дату конца света.

В изучаемых сейчас в «Брахма Кумирис» мурли не уточняется, когда и как произойдёт преобразование/восстановление Земли. Однозначно лишь то, что сама планета не разрушится, и в следующих югах, как и в предыдущих, люди будут рождаться и жить на ней в человеческих телах. В отличие от христианской и мусульманской эсхатологии, предстоящий «конец света» в учении «Брахма Кумарис» рассматривается не как уникальное событие, случающееся единственный раз в вечность, а как переход от конца предыдущего цикла эпох к началу следующего такого же цикла — переход, который уже случался бессчётное количество раз и будет повторяться бесконечно. Выход из этого цикла, окончательное искупление и спасение души, за которым последует одна лишь вечная жизнь в новом или ином вечном мире — с точки зрения учения «Брахма Кумарис» невозможны. Однако карма человека сохраняется даже при разрушении и восстановлении мира, потому от духовного состояния и поведения в настоящее время зависит, когда и кем перевоплотится этот человек во время следующего цикла юг, и какой будет та новая жизнь. Кармическое освобождение — мокша — в отличие от многих школ индуизма, джайнизма и буддизма, в «Брахма Кумарис» рассматривается не как окончательное прекращение рождений на Земле, но как Jīvan Mukti — освобождённая жизнь в новой Сатья-юге, свободная от ведущих к страданию привязанностей и влияний, но всё-таки жизнь на этой Земле в теле человека.

Членство и внутренние правила 
Обряда инициации, особого ритуала приёма в члены организации в «Брахма Кумарис» нет. В целом членство довольно свободное; каждый сторонник движения может участвовать или помогать в меру своих сил и возможностей. Можно выделить три уровня (или типа) членства в «Брахма Кумарис», между которыми нет чётких границ и формального разделения:

 Прошедшие вводный курс, иногда приезжающие слушать мурли на утренней лекции или занимающиеся другими духовными практиками от случая к случаю, но в остальное время живущие своей обычной жизнью и не всегда строго соблюдающие все правила поведения, установленные в «Брахма Кумарис».
 Строго соблюдающие все правила, но при этом продолжающие выполнять свои профессиональные и семейные обязанности вне организации.
 Целиком посвятившие себя организации.

По учению «Брахма Кумарис», все члены этой организации — в первую очередь равноправные члены одной большой семьи, духовные братья и сёстры. Во вторую очередь, у каждой и каждого есть своё дело и своя должность в организации, где он или она смогут принести наибольшую пользу движению. В-третьих, все они — от новичков до самых опытных — ученики всемирной духовной школы йоги, учителем в которой является невоплощённая божественная личность, называемая «Авьякт БапДада», которая также проявляет себя как Брахма и Шива, и передавала духовные знания ученикам вначале через Лекхраджа, затем — через верховных медиумов движения.

Четырьмя важнейшими вещами последователи «Брахма Кумарис» считают знание, йогу, дхарну и служение (севу). Знание (гъян) подразумевает изучение философии и истории с позиции «Брахма Кумарис». Раджа йога — это особый образ мышления, понимание и осознание того, что душа находится на пути к Богу. Такой образ мышления способствует формированию «духовного образа жизни», включающего в себя целомудрие, вегетарианское питание, стремление окружать себя хорошей компанией, постоянную учёбу. Дхарна подразумевает усвоение качеств, которые должны быть свойственны йогу — «божественных качеств».

Служение (сева) подразумевает активную практическую поддержку движения. Однако такая поддержка является исключительно добровольной. Студенты по мере своих личных возможностей обеспечивают организацию различных программ, семинаров, проведение выставок, оказывают хозяйственную поддержку организации, добровольно вносят денежные пожертвования, которые являются основным источником финансирования всех программ. Кроме этого, служение представляет собой также и прозелитическую деятельность. Большое внимание уделяется взглядам и психологическим качествам тех, кого пытаются привлечь в движение.

Принципы жизни, которым обучает «Брахма Кумарис», направлены на развитие духовной стойкости и способности контролировать свои физические чувства и желания. Они включают в себя:

 Целибат, предполагающий отказ от секса даже в браке. Приемлемым считается брак, заключенный до начала обучения и при соблюдении целомудрия; вступление в брак студента-последователя рассматривается как нарушение принципов.
 Саттвическое вегетарианство (строгое лактовегетарианство, исключаются также яйца, лук, чеснок); пища готовится лишь собственными руками или руками других последователей «Брахма Кумарис» (от приготовления пищи отстраняются даже близкие родственники, если они — не последователи движения).
 Отказ от курения, употребления спиртного и медикаментов, которые не были предписаны врачами (в особенности наркотических препаратов).
 Ежедневная медитация с 4:00 до 4:45 утра (это называется «амрит вела» — «нектарное время»).
 Ежедневное посещение занятий (утренний класс начинается в приблизительно в 7:30, вечерний приблизительно в 18:00; предпочтительны утренние занятия). Во время занятия женщины и мужчины располагаются в помещении раздельно с двух сторон.
 Не обязательное, но желательное ношение белой одежды, символизирующей чистоту.
 Студентам-последователям (брахманам) рекомендуется по возможности окружать себя хорошими друзьями и компаньонами, прежде всего, такими же брахманами, и всячески избегать общества не-брахманов (состоящего из шудр, или бхоги).
 В центрах в западных странах все последователи, кроме тех, кто занимает руководящие должности, должны обеспечивать себя сами (работать); многие последователи совместно снимают жилье.
 Студент должен постоянно прилагать усилия, чтобы очистить свои привычки и приобрести божественные добродетели.
 Любой член организации вправе принимать активное участие в деятельности центров организации «Брахма Кумарис». Он может добровольно вносить материальный вклад в поддержание и развитие духовного служения.

Духовные практики

Медитация 
Последователи «Брахма Кумарис» практикуют и преподают определённую форму медитации, способствующую очищению ума. Медитация проводится сидя в тишине в удобном положении. Возможно прослушивание текста или музыки. Во время занятий медитация проводится под наблюдением старшего, располагающегося на сцене перед классом — как правило, это руководительница центра или опытная студентка. Медитирующие сидят неподвижно и произносят аффирмации о вечной природе души, первозданной чистоте природы каждого и естестве Бога. Такая медитация считается основным усилием, которое следует прилагать последователям «Брахма Кумарис»; это прежде всего размышление, целенаправленный мыслительный процесс, расширяющий познание, усиливающий понимание; медитирующий старается почувствовать себя как душу и ощутить свой контакт с Богом, чистоту и открытость Бога. Размышление и познание формируют определённый характер: появляется сила вести целомудренную жизнь, находится больше и больше возможностей для практики. Большое значение имеет внутренняя визуализация образов и возникающих переживаний. Личность становится способной вдохновлять других следовать по пути очищения. Практикующие медитацию стараются научиться сохранять достигнутое медитативное состояние, занимаясь повседневными делами, и потому не закрывают глаза во время медитации.

Непосредственное общение с бестелесным Богом считается возможным, достижимым и желательным для каждого практикующего йогу. Именно такое общение является целью медитации, а не изменение состояния сознания человека само по себе. Бог в представлении «Брахма Кумарис» — не судья, не каратель и не щедрый милостивый господин, но мудрый и любящий наставник; он не наказывает, не милует и не награждает, но может подсказать, как наилучшим образом поступить, каждому, кто способен слышать голос Бога в себе. Такой опыт непосредственного общения с бестелесным Богом глубоко субъективен, индивидуален и трудно поддаётся (либо вообще не поддаётся) объективной проверке; однако неординарная психологическая резилентность успешных раджа-йогов, проявляемая даже в экстремальных ситуациях, может свидетельствовать в пользу наличия опыта непосредственного общения с Богом. Выделяются пять основных слабостей и пороков, препятствующих достижению такого состояния: это жадность, высокомерие, чувственно-сексуальные желания, гнев и эмоциональная зависимость от людей и вещей; учение и практики «Брахма Кумарис» нацелены на их преодоление.

Очищение помыслов 
Медитация, другие практики и правила жизни нацелены на достижении чистоты чувств — шубхавны (Shubhawna) и доброжелательности — шубкамны (Shubkamna). В этот состоянии человек освобождается от предубеждений и враждебности, причиной появления которых считается отождествление себя и других с чем-либо внешним, материальным — будь то раса, религия, гендер, национальность, внешний вид и т. п. Тот же, кто стремится видеть в других не внешнее, а внутренние добрые качества, заложенные в каждого, не поддаётся таким предубеждениям, но может воспринимать всё человечество как одну семью, детей одного Духовного Родителя, которых могут объединять универсальные духовные ценности — уважение, любовь, мир и счастье. «Брахма Кумарис» считает, что изменение состояния сознания человека непременно должно привести к изменению ситуации в мире, провозглашает лозунг «Меняемся мы — меняется мир» () и считает работу над собой важной частью «служения миру».

Направления деятельности

Просвещение 

Традиционно «Брахма Кумарис» проводит общедоступный учебный курс по «введению в медитацию» (), состоящий из семи двухчасовых занятий, на которых преподаются основы философии движения и проводится практическое обучение медитации с открытыми глазами. Предлагаются и такие курсы, как «позитивное мышление» (), «самоуправление и лидерство» (), «секреты самоуважения», «жизненные ценности» () и «жизнь без стресса». Для профессионалов в различных областях (администрирование и бизнес, культура, наука, здравоохранение) проводятся специальные курсы.

В целях просвещения используются следующие методы:
 курсы, лекционные занятия, семинары, творческие мастерские,
 научные конференции,
 культурные программы (танец, песня, драматические постановки),
 выставки,
 специальные социальные программы в тюрьмах, домах престарелых и больницах.

Энергетика 

«Брахма Кумарис» также осуществила несколько проектов в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. В 2007 году этой организацией при финансовой поддержке властей Индии и Германии была построена крупнейшая в мире солнечная печь и солнечная теплоэлектростанция в Талхети, у подножия Маунт Абу, где расположена международная штаб-квартира движения. Эта станция занимает 25 акров и вырабатывает 22 тысячи киловатт-часов электроэнергии в день (по проекту).

Сельское хозяйство 
С 2009 года в Северной Индии «Брахма Кумарис» в сотрудничестве с  осуществляет программу развития устойчивого йогического сельского хозяйства (). Сейчас эта программа открыто поддерживается Правительством Индии, о чём заявлял министр сельского хозяйства . Потом эта программа была переработана, расширена и переименована; с декабря 2015 года она называется «Акхил Бхаратья Крушак Сашакатикаран Абхиджан» (Akhil Bharatiya Krushak Sashakatikaran Abhijan, ABKSA). ABKSA, в отличие от SYA, включает в себя обучение фермеров не только устойчивому сельскому хозяйству, но и медитации, и расширению своих возможностей (). Возможно, поддержка властями Индии такой программы связана с участившимися случаями . ABKSA состоит из трёх основных элементов:
 Расширение возможностей индийских фермеров.
 Продолжающееся исследование возможности влияния медитации на урожайность.
 Обучение сочетанию использования традиционных и органических агротехник

«Брахма Кумарис» полагает, что мысли и сознание могут влиять на состояние окружающей природной среды. Однако они не единственные, кто предлагает применять «более эзотерические подходы» в растениеводстве; подобным занимались и в экодеревне  в Шотландии. В 2012 году в сотрудничестве с ведущими сельскохозяйственными университетами Индии проводились эксперименты по установлению эффективности применения практик «Брахма Кумарис» в сочетании с более традиционными индийскими методами органического фермерства. В статье, опубликованной в «Журнале истории сельского хозяйства Азии» (), проводится обзор результатов двух раздельных исследований SYA. Первое из них проводилось  в Пантнагаре и Уттаракханде, второе — Сельскохозяйственным университетом Сардаркрушинагар Дантивада в Гуджарате. Те исследования показали, что медитационные техники «Брахма Кумарис» усиливают рост семян, повышают их всхожесть и увеличивают содержание полезных микроорганизмов в почве.

Здравоохранение 
C 1989 года действует некоммерческая больница в штаб-квартире организации в Маунт Абу. В 1991 году «Брахма Кумарис» совместно с «Ашок Мехта» (Ashok Mehta) и братьями Гулабом и Хубчандом Ватумуллами (Gulab Watumull, Khubchand Watumull) открыли больницу J Watumull Global Hospital в о́круге Сирохи штата Раджастхан для местных жителей.

Сотрудничество с международными организациями 
В координации с ООН и ЮНИСЕФ организацией «Брахма Кумарис» были осуществлены следующие международные проекты:

 «Миллион минут во имя мира» (1985 г.),
 «Всеобщее сотрудничество для Лучшего Мира» (1988 г.),
 «Делиться нравственными ценностями ради Лучшего Мира» (1995 г., в дальнейшем проект был продолжен под названием «Живые ценности»),
 «Пробудить дух человеческого достоинства» (1998 г.),
 «Манифест 2000 года» (2000 г.).

Проводятся также различные межрелигиозные проекты с целью подчеркнуть единство всех религий.

Кроме того, «Брахма Кумарис» участвует в деятельности ЮНЕСКО.

Оценки и критика 
Предметом критики в разное время становились отношение «Брахма Кумарис» к браку, семье и сексу, ожидания скорого конца света, противоречия и перемены в учении, негативное влияние на психику участников, несоответствие деятельности организаций «Брахма Кумарис» заявленным ими целям.

Отношение к семье и сексуальности 
С первых дней существования организации по настоящее время предметом острой критики с разных сторон являются взгляды «Брахма Кумарис» на человеческую сексуальность, отношения мужчины и женщины, духовную и социальную ценность этих отношений, брак и семью. Ценности и идеалы последователей «Брахма Кумарис» в этой области существенно отличаются от традиционных взглядов и правил, принятых во многих других религиях и у многих народов в разных регионах мира.

И сторонники других школ индуизма в Хайдарабаде, и многие синдхи в Карачи обвиняли «Ом Мандали» в посягательстве на традиционно принятую у них патриархальную семью, в которой девушка не может отказаться выходить замуж по воле родителей, жена обязана подчиняться мужу и не вправе отказать ему в близости, равенство прав и обязанностей независимо от пола не признаётся. Ещё до «Ом Мандали» многие женщины Индии и так были глубоко верующими в то, что можно назвать «народный индуизм». Другие ценности нового тогда религиозного движения — йога, вегетарианство, трезвость — совпадают с ценностями большинства индуистов, и одобряются почти во всех школах индуизма. Однако к целибату в индуизме отношение более сложное. При позитивном отношении к сексуальной сдержанности в целом и при том, что монашеское состояние санньяса с полным воздержанием считается способствующим духовному освобождению — добровольно перейти в это состояние в большинстве школ индуизма может только мужчина при выполнении ряда условий. Право женщины уйти в монахини или ещё как-то отказаться от исполнения социальной роли жены и матери подавляющим большинством индуистов не признаётся. Потому помощь «Ом Мандали» женщинам, особенно замужним, в отстаивании их права на половое воздержание противникам организации представлялась прямым вызовом традиционному доминированию мужчин над женщинами, с давних пор принятому на Индийском субконтиненте. Такое же посягательство на традиционное сакральное право мужа на секс со своей женой усматривают и польские католики. Кроме того, после вступления в «Брахма Кумарис» нередко значительно меняется не только сексуальное, но и повседневное бытовое поведение человека: он начинает готовить и принимать пищу отдельно от родных, не вступивших в организацию, уделять намного больше времени своему духовному развитию и меньше — материальным вещам. Это тоже нередко приводит к конфликтам между членами одной семьи, придерживающимися разных убеждений.

Однако обязательный целибат, установленный в «Брахма Кумарис», вызывал критику со стороны не только сторонников, но и противников патриархата. Несмотря на то, что для мужчин в «Брахма Кумарис» целибат столь же обязателен, как и для женщин, а в руководстве организации преобладают женщины, феминистка Прем Чаудри () в 1996 году заявила, что принуждение женщин к полному половому воздержанию — это тоже одна из форм патриархального контроля над женской сексуальностью.

В 1998 году Джулия Дей Хауэлл () сообщила, что нередко бывали случаи, когда семьи, не сумевшие удачно выдать замуж своих дочерей, «сдавали» их в «Брахма Кумарис», и тогда эта организация, чтоб защитить себя от наплыва таких девушек, стала брать плату за их приём с их семей, чтобы хотя бы покрыть расходы на проживание и питание этих «невест организации» в течение испытательного периода.

В 2000 году экспертная группа, работавшая по запросу Главного управления юстиции города Москвы, установила, что деятельность «Брахма Кумарис» препятствует созданию и способствует разрушению семей.

Ожидания и предсказания конца света 
Участники «Брахма Кумарис» подвергались критике сторонних людей за то, что первые скрывают или преуменьшают свою сохраняющуюся веру в предсказания скорого физического уничтожения мира. Однако сторонники «Брахма Кумарис» в разговорах с другими продолжают утверждать, что главная цель деятельности движения — обучать медитации и умиротворению ума всех желающих, знакомить их с жизненными ценностями БК, а не пугать посетителей курсов разговорами о близком конце света и других бедствиях, угрожающих миру и людям.

Противоречия и изменения в учении 
Джон Уоллис () написал книгу — исследование статуса традиции в современном мире, в которой использовал религию в качестве учебного примера (), уделяя особое внимание методам привлечения сторонников, целибату и реинтерпретации религиозной истории. Он сообщил о том, что в «Брахма Кумарис» некоторые ранее полученные «откровения» (мурли) в дальнейшем переписывались, менялись.

В 2000 году экспертная группа, работавшая по запросу Главного управления юстиции города Москвы, по результатам комплексного исследования книг, документов и иных печатных материалов, видео- и аудиоматериалов, распространяемых организацией «БКВДУ», публикаций, документов, заключений специалистов и показаний российских граждан признала учение «Брахма Кумарис» синкретическим, внутренне противоречивым, деструктивным и в некоторой части человеконенавистническим.

Несоответствие деятельности заявленным целям 
Участники «Брахма Кумарис» неоднократно регистрировали либо пытались зарегистрировать это движение или его отдельные подразделения в органах власти различных государств и в международных организациях в качестве некоммерческих, образовательных, благотворительных, а не религиозных организаций. Некоторые регистраторы и эксперты усмотрели в этом несоответствие фактической деятельности «Брахма Кумарис» заявленным при регистрации целям.

Так, власти США не позволяют организации использовать в своем названии слово «университет», поскольку отсутствует аккредитованный курс профессионального обучения и не производится выдача дипломов. Власти РФ также установили, что деятельность «Брахма Кумарис» нельзя признать образовательной деятельностью. Комиссия по лицензированию и аттестации образовательных учреждений, педагогических кадров и учащихся Департамента образования города Москвы в своём экспертном заключении по лицензированию «Всемирного Духовного Университета Брахма Кумарис» отметила, что эта образовательная организация является конфессионально-ориентированной на «духовно-мировоззренческие ценности одного из ответвлений модернизированного индуизма», используемые ею средства и методы в России запрещены приказом министра здравоохранения, а документы об образовании учителей, выданные подразделением БКВДУ в городе Маунт Абу, не дают возможности определить образовательный ценз педагогов и соответствие уровня образования предмету преподавания.

Влияние на психику и образ жизни 
В 1936—1938 годах противники «Ом Мандали» в Хайдарабаде обвиняли Лекхраджа в том, что он оказывает гипнотическое воздействие на своих последователей и в своём ашраме проводит погружение малолетних учеников в опасные для психики трансовые состояния. В 2000 году экспертная группа, работавшая по запросу Главного управления юстиции города Москвы, по результатам комплексного исследования книг, документов и иных печатных материалов, видео- и аудиоматериалов, распространяемых организацией «БКВДУ», публикаций, документов, заключений специалистов и показаний российских граждан заключила, что деятельность БКВДУ носит «деструктивный характер в отношении ценностей отечественной культуры, института семьи, государства, интересов российского общества в целом», отрицательно сказывается на психологическом состоянии детей, возбуждает религиозную рознь, вводит в заблуждение государственные органы и общественные организации. Также они отметили аналогии в вероучении и деятельности с рядом новых религиозных направлений и культов, оцениваемых специалистами, общественностью и государственными органами ряда стран как деструктивные: «Церковь Объединения» Сан Мен Муна, «Свидетели Иеговы», «Международное Общество Сознания Кришны», организации последователей Шри Чинмоя и другие. «Православный центр реабилитации жертв нетрадиционных религий им. Хомякова» расценил организацию «Брахма Кумарис» как «нетрадиционное религиозное объединение духовного характера, чья деятельность представляет социальную опасность для граждан России», в котором «оказывается мощное психофизиологическое воздействие гипнотического характера по типу вербального кодирования», и подвергшиеся ему люди вводятся в изменённое состояние сознания и «апокалиптический психоз», в значительной мере утрачивают индивидуальность, личностную свободу и самостоятельность, начинают отрицательно или пренебрежительно относиться ко многому из того, что находится за пределами религиозного объединения — в том числе членам своей семьи и другим людям, не вступившим в «Брахма Кумарис», работе, обществу, государству, другим религиям и прочим социальным институтам. В результате всего этого происходит социальная дезадаптация и может быть нанесён вред здоровью граждан, семьям, обществу и государству.

См. также 
 Медитация
 Медиум
 Милленаризм
 Адхьятмик ишварий вишвавидьялай
 Реформаторские движения в индуизме
 Новое религиозное движение

Пояснения

Примечания

Цитаты источников

Источники и дополнительные материалы 
 на русском языке
 
 
 
 
 	
 
 
 
 
 
 

 на других языках

Ссылки 
 Независимый сайт о Брахма Кумарис (на английском языке)

Религиозные международные организации
НГО с консультативным статусом при ЭСС ООН
Общественные организации
Индуистские движения и организации
Пацифизм
Неоиндуизм
Новые религиозные движения
Милленаризм